Fernando I de Portugal —  rei de Portugal (século XIV)
 Fernando II de Portugal —  Fernando de Saxe-Coburgo-Gota, consorte da rainha Maria II de Portugal (século XIX)
 Fernando, o Infante Santo —  filho de João I de Portugal (século XV)
 Fernando I de Bragança —  2º duque de Bragança (século XV)
 Fernando II de Bragança —  3º duque de Bragança (século XV)
 Fernando Maria Luís de Bragança —  filho de Maria II de Portugal (século XIX)
 Fernando de Portugal, Conde da Flandres —  conde da Flandres, filho de Sancho I de Portugal
 Fernando de Portugal, Senhor de Serpa —  dito o Infante de Serpa, filho de Afonso II de Portugal (século XIII)
 Fernando, Duque da Guarda —  Duque da Guarda e de Trancoso, filho de Manuel I de Portugal (século XVI)
 Fernando de Portugal, Duque de Viseu —  Duque de Beja e de Viseu, filho de Duarte I de Portugal (século XV)
 Fernando José de Portugal e Castro —  primeiro conde e segundo marquês de Aguiar (século XVIII-XIX)
 Fernando Torres de Portugal y Mesía —  nobre espanhol e vice-rei do Peru (século XVI)

Desambiguação